LML steht für:
 Lactose-Mutterlauge, Abfallprodukt von Molkereien
 Learning Media Ltd, neuseeländisches State-Owned Enterprises Unternehmen
 Linux-Musterlösung, Server-Distribution zum Einsatz in pädagogischen Schulnetzwerken
 Lohia Machinery Limited, indischer Motorradhersteller
London Mathematical Laboratory, englisches Institut für mathematische Grundlagenforschung

lml steht für:
 Hano (Sprache) (auch Raga; ISO-639-3-Code), eine der Penama-Sprachen auf der Pentecost-Insel, Neue Hebriden

Abkürzung